Тодор Андреев Органджиев е български инженер и революционер от Македония.

Биография 

Роден е в 1882 година в град Велес, тогава в Османската империя, в семейството на богатия търговец Андрей Органджиев. Учи в Солунската българска гимназия и същевременно под прикритието, че изпълнява търговски поръчки на баща си прехвърля динамит от Кочани през Велес за Солун.

В Солун заедно с Йордан Попйорданов, Константин Кирков, Георги Богданов, Илия Тръчков, Владимир Пингов, Илия Попйорданов, Димитър Мечев, Алекси Минов и Милан Арсов е привлечен от Слави Мерджанов в анархистичен революционен кръжок, който подготвя Солунските атентати.

След Солунските атентати от април 1903 година бяга от Велес в Скопие при чичо си Лазар, който е екзархийски свещеник и му помага да се прехвърли в България. Тодор Органджиев заминава за Дрезден, където завършва Техническия университет в 1911 година.

При началото на Балканската война Тодор Органджиев е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в Инженерно-техническата част на опълчението.

По време на Първата световна война Тодор Органджиев е началник на инженерна бригада, участва в строителството на теснолинейката от Градско до Прилеп. За заслуги през втория и третия период на войната е награден с орден „За гражданска заслуга“.

След края на войната работи в София като инженер. Тодор Органджиев поддържа връзки с Павел Шатев, когото свързва с комунистите, и е близък приятел на Георги Занков.

Органджиев умира през октомври 1958 година.

Бележки 

Родени във Велес
Български революционери от Македония
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Македоно-одрински опълченци
Български учени от Македония
Български инженери
Починали в София
Дейци на ВМОРО
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За гражданска заслуга“
Български имигранти от Македония в София
Носители на орден „За заслуга“